Zwei Schiffe der United States Navy wurden nach der Schlacht von White Plains im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg auf den Namen USS White Plains getauft:

 USS White Plains (CVE-66), ein Geleitflugzeugträger der Casablanca-Klasse
 USS White Plains (AFS-4), ein Versorgungsschiff der Mars-Klasse

Schiffsname der United States Navy
White Plains